David Harvey kan avse

 David Harvey (fotbollsspelare)
 David Harvey (geograf)